Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojila NK Pešćenica i time se pored NK Dinamo Osekovo plasirala u 1. ŽNL Sisačko-moslavačku. Nakon jesenjeg dijela prvenstva, od natjecanja je odustao NK Zrinski Hrvatska Kostajnica, a osim njega iz 2. ŽNL Sisačko-moslavačke nije ispao nitko drugi.

Tablica

Bilješke 
NK Zrinski Hrvatska Kostajnica je odustala od daljeg natjecanja nakon jesenjeg dijela prvenstva, te se nakon ove sezone i gasi

Izvori 

 Glasilo #15/2010 Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije 

2009-10
sisačko-moslavačka-2